Lysotheca är ett släkte av svampar. Lysotheca ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lysotheca